Dominique Kaeppelin (1949-2019), artiste plasticien français,
Olivier Kaeppelin (1949-), commissaire d'exposition français,
Philippe Kaeppelin (1918-2011), artiste plasticien français.